Василина Андріївна Гольшанська (Білуха, пом. до 25 серпня 1484) - литовська княжна з роду Гольшанських. Дружина Івана Володимировича, князя Більського.

Біографія 
Василина була старшою дочкою Андрія Івановича і Олександри Дмитрівни Гольшанських. У Василини Андріївни були сестри Софія Андріївна і Марія Андріївна.

В 1421 році Владислав II Ягайло розглядав можливість одруження з Василиною Андріївною, проте вирішив обрати її молодшу сестру, Софію Андріївну. Згідно Хроніці Биховця, Ягайло планував одружитися з Василиною, однак зауважив у неї вусики, що на його думку, говорило про її міцне здоров'я, в той час як сам Ягайло був вже немолодий і «не смів на неї зазіхнути». Тому король схилив свій вибір на користь Софії. Мабуть Семен Дмитрович, який мав право вирішувати, мав заперечення, так як за звичаєм вважалося ганьбою для старшої сестри вийти заміж пізніше молодшої. Вихід був знайдений в тому, щоб одружити Василину з Іваном Володимировичем Більським, племінником Ягайла, який знаходиться при ньому.

Таким чином, великий князь Литовський Вітовт, домовившись з дядьком сестер Гольшанських - Семеном Дмитровичем Друцьким, видав її в 1422 році за Івана Володимировича (пом. після 1446), князя Більського (1420-1435), Новгородського (1445-1446) з династії Гедиміновичів, сина Київського князя Володимира Ольгердовича. Нащадки від цього шлюбу стали продовжувачами княжого роду Більських.

В 1432 році Василина Андріївна разом з дітьми і двором була полонена князем Литовським Свидригайлом після заволодіння ним Бобруйськом.

Іноді в літературі зустрічається згадка про те, що після смерті Івана Володимировича Більського Василина Андріївна вийшла заміж   на Городенківського князя Михайла Семеновича.

Діти 
Від шлюбу Василини Андріївни з Іваном Більським народилися 8 дітей:
 Іван,
 Януш,
 Федір,
 Семен,
 Анна, дружина князя Цешинского Болеслава II,
 Агнешка, дружина київського воєводи Івана Ходкевича,
 Марія Іванівна, дружина князя Івана Васильовича Острозького,
 Дочка (ім'я невідоме), дружина князя Дмитра Федоровича Одинцевича.

Примітки

Посилання 
 Все монархи мира. Бельское княжество
 Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. — Львів, 2000

Література 
 Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. — Poznań-Wrocław, 1999. — S. 90—93. — ISBN 83-913563-1-0

Гольшанські
Більські
Руські княгині